

Fumetto 
 Piece  – manga pubblicato da Planet Manga

Geografia 
 Polonia
 Piece – frazione di Kaliska, nel Voivodato della Pomerania
 Piece – frazione di Gaszowice, nel Voivodato della Slesia
 Piece – frazione di Szczytno, nel Voivodato della Varmia-Masuria

Musica 
 Piece  – singolo di Yui Aragaki del 2009

Teatro 
 Pièce  – sinonimo di opera teatrale o dramma

Altro 
 Pièce  – tipo di botte utilizzata in Borgogna per l'invecchiamento del vino; vedi barrique.